Paradischloridium är ett släkte av svampar. Paradischloridium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Paradischloridium